Mastersystem ist eine Benennung für:
 Sega Master System, eine Videospielkonsole
 Major-System, eine Gedächtnistechnik